Import docelowy leków – przywóz z zagranicy niedopuszczonych do obrotu w Polsce produktów leczniczych w celu ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

Import docelowy leków jest jedyną możliwością wprowadzenia do obrotu na terenie Polski za pośrednictwem aptek produktów leczniczych dostępnych na świecie bez wymaganych dla niego zezwoleń prawnych, czyli bez aktualnego świadectwa rejestracji potwierdzającego pozwolenie na dopuszczenie do obrotu – wydawanego przez właściwy organ w Polsce, którym na obecny stan jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Wyrażenie zgody lub odmowa na wniosek o import docelowy produktu leczniczego należy do Ministra Zdrowia.

Z trybu importu docelowego korzysta się w przypadkach nagłych, zagrażających życiu (m.in. intensywnego nadzoru medycznego). Produkty lecznicze sprowadzane są z innych krajów Europy lub innych kontynentów na indywidualne zapotrzebowanie, np. w razie potrzeby kontynuacji leczenia preparatem, którego produkcji zaprzestano w kraju.

Przypisy 

Farmacja
Prawo administracyjne
System opieki zdrowotnej w Polsce